Помпео () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Помпео, Майк (род. 1963) — американский бизнесмен, политик и дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года по 20 января 2021 года. 
 Помпео, Эллен (род. 1969) — американская актриса.
 См. также 
 Помпеи (значения)
 Помпея